Roßmannsbach ist ein geographischer Name:

 Roßmannsbach (Zorge), linker Zufluss der Zorge in Nordhausen, Thüringen
 Roßmannsbach, alte Namensform für Rosenbach (Neunkirchen am Brand), Gemeindeteil und Kirchdorf von Markt Neunkirchen am Brand, Landkreis Forchheim, Bayern